Ann Leckie – scrittrice statunitense
 John Leckie – produttore discografico britannico
 Mathew Leckie – calciatore australiano
 Robert Leckie – militare, giornalista e scrittore statunitense
 Robert Leckie – calciatore scozzese